Jaitpur peut faire référence à:
 Jaitpur, État princier des Indes
 , ville du district du Kulpahar dans l'Uttar Pradesh
 Jaitpur, ville de l'État de Bihar